Cresto ima više značenja:
 Cresto, Torino
 Cresto, Verbano-Cusio-Ossola